По́спішил () — чеське прізвище. Його жіноча форма — . Походить від чеського дієслова «pospíchat» — «поспішати». На 31 грудня 2014 року в Чехії налічувалося 10761 чоловіків — носіїв цього прізвища (26 місце у списку частотності чоловічих прізвищ у всій Чехії) і 11033 жінок (24 місце у списку частотності жіночих прізвищу у всій Чехії).

В Оломоуці носії цього прізвища посідають перше місце у списку частотності прізвищ жителів міста.

Особи 
 Ян Поспішіл (1921—1994) — чеський поет, фольклорист, музикант, диригент, композитор і історик
 Вашек Поспішил (1990)  — канадський тенісист
 Віктор Поспішіл (1915—2006) — релігійний діяч, священик УГКЦ, доктор канонічного права
 Їндржих і Ян Поспішили (1945) — колишні чехословацькі велоболісти й тренери, двадцятиразові переможці першостей світу
 Міхал Поспішил (1979) — колишній чеський футболіст
 Франтішек Поспішил (1944) — чеський хокеїст

Примітки 

Чеські прізвища